Obhájkyní titulu byla Belgičanka An-Sophie Mestachová, která před zahájením soutěže odstoupila.

Vítězkou se stala čtrnáctá nasazená Američanka Taylor Townsendová, když ve finále přehrála ruskou turnajovou čtyřku Julii Putincevovou po setech 6–1, 3–6, 6–3.

Nasazení hráček 
  Irina Chromačovová (čtvrtfinále)
  Eugénie Bouchardová (semifinále)
  Anett Kontaveitová (3. kolo)
  Julia Putincevová (finále)
  Indy de Vroomeová (2. kolo, skreč)
  Jelizaveta Kuličkovová (1. kolo)
  Danka Kovinićová (1. kolo)
  Anna Schmiedlová (3. kolo)
  Čeng Saj-saj (2. kolo)
  Ilka Csoregiová (2. kolo)
  Zuzanna Maciejewská (1. kolo)
  Sabina Šaripovová (čtvrtfinále)
  Donna Vekićová (1. kolo)
  '''Taylor Townsendová (vítězka)
  Varvara Flinková (1. kolo)
  Kyle McPhillipsová ''(3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk dvouhry juniorek 
 Pavouk kvalifikace dvouhry juniorek 

Australian Open 2012
Juniorský tenis v roce 2012